Джон Лукас:
 Лукас, Джон (1818—1902) — австралийский политик, депутат законодательной ассамблеи Нового Южного Уэльса.
 Лукас, Джон (1512—1556) — английский депутат парламента Колчестера.
 Лукас, Джон (1758—1842) — американский конгрессмен, член палаты представителей США от Пенсильвании.
 Лукас, Джон (род. 1953) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1976—1989 годах.
 Лукас, Джон (род. 1982) — действующий американский баскетболист, играющий в НБА в команде «Миннесота Тимбервулвз».
 Лукас, Джон (1903—1970) — американский бейсболист, поигравший немного в MLB на позиции аутфилдера за «Бостон Ред Сокс» (1931—1932).
 Лукас, Джон (1890—1949) — американский генерал времён второй мировой войны и один из командиров VI корпуса во время итальянской кампании.
 Лукас, Джон (род. 1924) (он же Джон Лукач) — американский историк.
 Лукас, Джон (род. 1931) — люксембургский каноист-спринтер, участник Летних Олимпийских игр в Хельсинки.
 Лукас, Джон (1922—2008) — барбадосский и канадский крикетист (правша), игравший на позиции бэтсмена.
 Лукас, Джон (род. 1976) — американский сценарист и режиссёр.
 Лукас, Джон Мередит (1919–2002) — американский сценарист, телережиссёр и телепродюсер.